Osoby o tym nazwisku:
 Carl Christian Rafn – duński historyk, tłumacz i antykwariusz
 Lina Rafn – duńska piosenkarka, autorka tekstów, producentka oraz wokalistka